I Bluegreen Vacations Duel, conosciuti formalmente come Twin 125, è un evento pre-stagionale NASCAR, che si svolge annualmente al Daytona International Speedway prima della Daytona 500. Consiste in due gare da 150 miglia (ossia 240km) il cui l'ordine di arrivo stabilisce la classifica di partenza della Daytona 500. 

Le prove di qualificazione per la Daytona 500 hanno un format particolare: una settimana prima della gara, tutte i 43 partecipanti registrano un singolo giro cronometrato. I primi due qualificati (i cosiddetti "front row starters") hanno la loro posizione bloccata per la gara.  

Per tutti gli altri piloti, il giro singolo determina esclusivamente la posizione di partenza nei Duels, in particolare: i piloti qualificati in posizione dispari (terzo, quinto, eccetera...) vengono inseriti nella griglia di partenza del Duel 1, quelli in posizione pari in quella del Duel 2. 

In origine i Duels erano vere e proprie gare preliminari: esclusi i primi due, tutti i piloti dovevano classificarsi sufficientemente in alto nel proprio Duel per partecipare alla Daytona 500 della domenica; attualmente, con le nuove regole in cui vengono favoriti i team che corrono l'intera stagione (tramite il sistema dei charter), solo quattro posti dei 40 sono disponibili a squadre esterne: due assegnati ai migliori due non-Charter dei Duels, gli altri due in base ai tempi di qualifica.

Storia
L'evento è nato come due gare da 100 miglia (40 giri). Dal 1959 al 1971 queste erano considerate valide per il Grand National championship e assegnavano punti. Nel 1968 la lunghezza prevista venne allungata a 125 miglia (201 km) ognuna, ma vennero cancellate a causa pioggia e la griglia di partenza per la Daytona 500 del 1968 si basarono sui tempi cronometrati. 

Nel 1969 le gare vennero riproposte da 125 miglia e questa volta vennero corse regolarmente  . A partire dal 1972 venne stabilito che le gare di qualificazione non avrebbero più assegnato punti per il campionato.

La CBS fu la prima emittente televisiva a trasmettere gli eventi in differita a partire dal 1980. 

A partire dal 1988, con l'introduzione dei restrictor plates divenne possibile completare le gare senza pit stop, fino al 2003 quando venne ridotta la capienza del serbatoio. 

Con l'introduzione degli stages nelle gare NASCAR, ogni Duel assegna punti fino al decimo posto, dai 10 del primo al punto singolo del decimo.

Curiosità

 Il margine di vittoria dell'edizione 2010 fu di .019 secondi.
 Dale Earnhardt ha vinto 12 Duels, nel 1983, nel 1986 e per 10 edizioni di fila (dal 1990 al 1999), ma ha vinto la sua prima ed unica Daytona 500 solo nel 1998. Ciò lo rende, paradossalmente, uno dei migliori piloti della storia del tracciato, ma non nella sua gara più importante.
 Jeff Gordon vinse la Twin 125 del 1993 nella sua stagione da debuttante e fu la sua prima vittoria in un evento ufficiale NASCAR. 
 Denny Hamlin vinse un Duel nel 2008, ottenendo la prima vittoria per Toyota in NASCAR. 
 Nonostante le 200 vittorie nella massima categoria della NASCAR, Richard Petty non ha mai vinto un Duel.

Vittorie per costruttori
Gara 1 
 
Gara 2 
 
Generale

Note

Collegamenti esterni 

NASCAR
Competizioni sportive a Daytona Beach